Braunschweiger Straße steht für:
 Braunschweiger Straße (Dortmund), siehe Liste der Baudenkmale im Dortmunder Stadtbezirk Innenstadt-Nord
 Braunschweiger Straße (Dresden), siehe Liste der Kulturdenkmale in Pieschen
 Braunschweiger Straße (Magdeburg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Sudenburg
 Braunschweiger Straße (Wolfenbüttel), siehe Liste der Baudenkmale in Wolfenbüttel-Salzdahlum

Siehe auch:
 Braunschweiger Weg